AEST steht für:
 Australian Eastern Standard Time, siehe Zeitzonen in Australien
 Bahnhof Hamburg-Eidelstedt (DS100-Code)

Abkürzung